Honduras kan syfta på:

Honduras – en republik i Centralamerika 1823–
Brittiska Honduras –en  brittisk besittning i Centralamerika åren 1862-1981
Hondurasbukten – en bukt i Karibiska havet
11055 Honduras − en asteroid i huvudbältet

Se även
 Cañada Honduras – flera
 Port Honduras – vik i Belize
 Zanjón Honduras –  ett vattendrag i Colombia